Павел IV (Патриарх Константинопольский) (VIII век)
 Павел IV (папа римский) (1555—1559)